Příjmení Vystrčil nosí více významných osobností:

 Josef Vystrčil (1831–1894) – český průmyslník, výrobce hasičských stříkaček
 Miloš Vystrčil (* 1960) – český politik
 Miroslav Vystrčil (1924–2014) – český sochař
 Otakar Vystrčil (1935–2021) – československý malíř, grafik a pedagog